Gorelik ist der Familienname folgender Personen:

 Abram Selikowitsch Gorelik (1893–1938), sowjetischer Schriftsteller; siehe Abram Sacharowitsch Leschnew
 Alexander Judajewitsch Gorelik (1945–2012), sowjetischer Eiskunstläufer
 Lena Gorelik (* 1981), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Shemaryahu Gorelik, גורליק, שמריהו, Горелик, Шемарья (1877– 23. Oktober 1942), jiddischer Literaturkritiker und Essayist 

Siehe auch:
 Gorelick